Мишу́лин — русская фамилия. Известные носители:

 Мишулин, Александр Васильевич (1901—1948) — советский историк-антиковед и педагог.
 Мишулин, Василий Александрович (1900—1967) — генерал-лейтенант танковых войск, Герой Советского Союза.
 Мишулин, Спартак Васильевич (1926—2005) — советский и российский актёр театра и кино.